Pachastrissa är ett släkte av svampdjur. Pachastrissa ingår i familjen Calthropellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Pachastrissa